Сражение в бухте Киберон (, ) — морское сражение Семилетней войны между флотами Великобритании и Франции, состоявшееся в бухте Киберон, на побережье Франции в Бискайском заливе 20 ноября 1759 года.

Предыстория 

После трёх лет войны положение Франции на заморских театрах (Канада, Западная Африка, Индия, Средиземное море) было более чем шатким. Пытаясь решить все проблемы одним ударом, Шуазейль задумал высадку 20-тысячного корпуса в Шотландии, чтобы перенести войну на Британские острова. Находящийся в Бресте флот должен был прорваться через блокаду и принять под охрану транспорты с войсками в заливе Морбиан.

Из-за вестовых штормов в первую неделю ноября блокирующий флот адмирала Хока вынужден был оттянуться от берега. Пользуясь этим, де Конфлан вышел 14 ноября, при первой же перемене ветра. Он обнаружил в бухте Киберон небольшую английскую эскадру Роберта Даффа (HMS Rochester, HMS Chatham, ещё два 50-пушечных и четыре фрегата). Убедившись, что это не главный флот, де Конфлан решил атаковать. В то же время его выход был замечен несколькими кораблями, и в конце концов судно снабжения Love and Unity донесло об этом Хоку.

Ход боя 

Дафф разделил свои корабли на две части, к северу и югу, и де Конфлан решил преследовать обе. Для этого он также разделил свои силы подивизионно, причем третий дивизион остался охранять вход в бухту, так как мористее были обнаружены неизвестные паруса. Когда стало ясно, что с моря подходит английский флот, де Конфлан отозвал преследование и скомандовал строить линию баталии. Этому способствовал ветер от ENE. Но уже в ходе боя ветер зашел к NW, и расстроил порядок французов.

Английский флот под командованием адмирала Эдварда Хока (), состоящий из 23 линейных кораблей и 10 фрегатов, в жестокий прижимной шторм (ветер WNW, со стороны моря) атаковал французский флот под командованием маршала графа де Конфлана (), состоящий из 21 линейного корабля и 3 фрегатов. В ходе первой части боя французы потеряли 2 корабля потопленными и 2 захваченными, и укрылись в заливе у полуострова Киберон. Адмирал Хок, развивая успех, вошел в бухту, потеряв при этом 2 корабля на отмели острова , и атаковал укрывшийся там французский флот. В ходе второй части боя французский флот был рассеян, ещё три корабля потеряно, в том числе на мелях, один захваченный сел на мель и был сожжен.

По данным Танстолла, практически весь французский флот был уничтожен или захвачен, кроме четырёх кораблей, которым удалось укрыться в устье мелководной реки. Так или иначе, флот де Конфлана перестал существовать, а французская экспедиция была сорвана.

Силы сторон

Литература 
 Mahan, A. T. The Influence of Sea Power Upon History, 1660—1783. Little, Brown & Co. Boston, 1890. Repr. of 5th ed., Dover Publications, New York, 1987. ISBN 1-40657-032-X
 Tunstall, Brian. Naval Warfare in the Age of Sail: the Evolution of Fighting Tactics 1680—1815. Naval Institute Press, Annapolis, MD, 1990. p. 187—189. ISBN 1-55750-601-9

Ссылки 
 BATAILLE de BELLE-ILE ou des CARDINAUX (fr)

Сражения по алфавиту
Морские сражения Великобритании
Морские сражения Франции
Сражения в Атлантическом океане
Сражения Семилетней войны
Сражения 1759 года
События 20 ноября
Ноябрь 1759 года